La Temporada 2023 del fútbol chileno abarcará todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional y amateur, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante el año 2023.

Torneos de Equipos

Masculino

Femenino

Ascensos y Descensos 
Estos son los equipos que ascendieron y descendieron, en los campeonatos disputados en la temporada 2023, tanto a nivel masculino como femenino (cuyos ascensos y descensos, se conocerán a final de la temporada en curso).

Masculino

Femenino

Equipos masculinos

Primera División (Campeonato Betsson) (16)

Primera B (Campeonato Ascenso Betsson) (16)

Segunda División Profesional (Campeonato Grupo TX) (14)

Tercera División A (Campeonato Diario La Cuarta)

Tercera División B (Campeonato Diario La Cuarta)

Equipos femeninos

Primera División

Primera B

Domésticos masculinos

Primera División

Campeón

Primera B

Campeón

Play-Offs 

En esta instancia, se enfrentarán los 7 equipos ubicados entre el 2.° y 8.° lugar de la tabla de posiciones, disputándose en partidos de ida y vuelta, una liguilla para definir el 2° Ascenso a la Primera División, para la temporada 2024.

Ganador y Ascendido al Campeonato PlanVital Primera División 2024

Segunda División Profesional

Campeón

Tercera División A

Fase Zonal

Grupo Norte

Grupo Sur

Segunda Fase 
Los 8 equipos clasificados (los 4 mejores de cada uno de los 2 grupos), clasificarán a la Liguilla Final, donde saldrán los 2 equipos, que ascenderán automáticamente al Campeonato Grupo TX Segunda División Profesional 2024.

Clasificados

Liguilla de Ascenso

Liguilla de Permanencia

Campeón

Equipos Ascendidos

Tercera División B

Fase Zonal

Grupo Norte

Grupo Centro

Grupo 3

Liguilla Final 

Los 8 equipos clasificados (los 2 mejores de cada uno de los 3 grupos, más los 2 mejores terceros), clasificarán automáticamente al Hexagonal, donde saldrán los 2 equipos, que ascenderán automáticamente a la Tercera División A 2024, mientras que los 6 equipos que no consiguen el objetivo, se mantendrán en la categoría, para la siguiente temporada.

Clasificados

Clasificación

Campeón

Equipos Ascendidos

Copa Chile

Eliminatorias Equipos Regionales

Fase 1 

Los 14 clubes de ANFA de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, disputarán llaves a partido único, con excepción de los clubes de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, quienes clasificarán directo a la próxima Fase y así definir a sus 9 representantes para la Fase 2. En esta edición, la Región Metropolitana y la Región de Ñuble, no tendrán representantes ANFA. 

En tanto, 14 clubes de Tercera División A y 1 club de Tercera División B disputarán llaves de ida y vuelta, excepto Unión Compañías, quien clasificará directamente a la próxima fase, con el fin de definir a sus 8 representantes para la Fase 2. De estas llaves, avanzarán los ganadores de cada enfrentamiento, así como el mejor perdedor.

‡

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Eliminatorias

Supercopa de Chile 
La Supercopa de Chile 2023 enfrentará a Colo-Colo y Magallanes, campeones de la Primera División 2022 y de la Copa Chile 2022, respectivamente.

Domésticos femeninos

Conmebol masculinos

Copa Conmebol Libertadores 2023

Copa Conmebol Sudamericana 2023

Conmebol femeninos

Copa Libertadores Femenina 2023

Referencias 

 
Temporadas del fútbol chileno
Fútbol en 2023